Haus der Stille steht für:

 Haus der Stille, buddhistisches Seminarhaus in Roseburg bei Hamburg
 Haus der Stille (Heiligenkreuz am Waasen), franziskanische Gemeinschaft in Heiligenkreuz am Waasen, Steiermark
 Haus der Stille, Haus für Einkehr in der Abtei Königsmünster
 Haus der Stille, Einkehr- und Gästehaus im Kloster Gnadenthal (Hessen)
 eine Skulptur auf dem Gelände des KZ Bergen-Belsen, siehe KZ Bergen-Belsen #Haus der Stille

Siehe auch:
 Kirche der Stille
 Raum der Stille